Die Sandfischartigen (Gonorynchiformes) bestehen aus drei Familien mit 37 Arten, von denen 31 Süßwasserfische sind, in sieben Gattungen. Dabei sind die Familien Gonorynchidae und Chanidae monotypisch, das heißt, sie enthalten jeweils nur eine rezente Gattung.

Merkmale 
Sandfischartige sind langgestreckte Fische und werden zwei Zentimeter bis 1,80 Meter lang. E. O. Wiley und G. David Johnson geben für die Gonorynchiformes folgende Synapomorphien an:

 Knochen und Knorpel des Interorbitalseptum sind weitgehend reduziert; das Pterosphenoide ist klein und weit getrennt; das Basisphenoid fehlt.
 Parietalia klein, weit getrennt.
 Suspensorium gestreckt.
 Epicentralia (Gräten) vorhanden, drei Serien (samt „Kopfrippen“, die sich am Schädel anheften).
 Ein Epibranchialorgan ist vorhanden.
 Der erste Neuralbogen ist vergrößert und mit der Occipitale verbunden.
 Pharyngealia inferiora (“untere Schlundkiefer”, fünfte Ceratobranchiale) zahnlos.
 Das Ligamentum baudeloti (ein Ligament zwischen Exoccipitale und Schultergürtel [Supracleithrum], das dessen seitliche Bewegung begrenzt) ist nicht vorhanden.
 Die vorderste Rippe (am dritten Wirbel) ist deutlich breiter als die folgenden.
 Die Speiseröhre ist lang und reicht ein Stück in die Eingeweidehöhle.
 Innerhalb der Speiseröhre Spiralfalten, Sekundärfalten und nach hinten gerichtete Papillen.
 Das zweite Uroneurale ist anterioventral verlängert.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Gonorynchiformes sind eine Ordnung der Echten Knochenfische (Teleostei), gehören zur Unterkohorte der Ostariophysi und werden als Anotophysi bzw. Anotophysa den Otophysi/Otophysa (Karpfenartige, Neuwelt-Messerfische, Salmlerartige und Welsartige) als Schwestergruppe zur Seite gestellt.

Die phylogenetischen Beziehungen sind in folgendem Kladogramm dargestellt:

Innere Systematik 
Die verwandtschaftlichen Beziehungen zeigt folgendes Kladogramm:

Nutzung 
Der  marine, algenfressende Milchfisch (Chanos chanos) ist in Südostasien ein wichtiger Speisefisch. Die im Brackwasser lebenden Larven werden gefangen, um dann in Teichen bis zur Verwertung herangezogen zu werden.

Literatur 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. 4th edition. John Wiley & Sons, Hoboken NJ u. a. 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Einzelnachweise

Weblinks